Fath (krant), een Iraanse krant
Fath (motorfiets), een historisch motorfietsmerk
Fars (automerk), een Iraans automerk
Vadem (eenheidssymbool: fath), een lengtemaat

Personen met de achternaam Fath
Farah Fath, een Amerikaanse actrice